Эбонит — вулканизированный каучук.

 Эбонит-сырец в вымышленной вселенной The Elder Scrolls — невероятно прочное тёмно-фиолетовое стекловидное вещество, по легенде — кристаллизованная кровь богов. Из него делают дорогое оружие и прочные доспехи двух видов: эбонитовые и даэдрические. Торговля эбонитом нелегальна, добыча контролируется империей.